Ben Derg kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Beinn Dearg (Ullapool), berg i Highland, Skottland, 
 Beinn Dearg (Fannichs), berg i Highland, Skottland,